Team Gunston – południowoafrykański zespół wyścigowy, założony w grudniu 1967 w porozumieniu Johna Love z producentem papierosów, Gunston. Zespół brał udział w wyścigach samochodów sportowych i Formule 1.

Wyniki w Formule 1

Przypisy 

Zespoły Formuły 1